«Aime» puede referirse a:

Geografía

Francia 
 Aime, antigua comuna del departamento francés de Saboya.
 Aime-la-Plagne, comuna nueva del departamento francés de Saboya.

Canadá 

 Saint-Aimé-des-Lacs, localidad del municipio regional de condado quebequés de Charlevoix-Este.